L'édition 2003 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple, Julian Knowle et Nenad Zimonjić celle de double.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Sargis Sargsian.

En double, Julian Knowle et Nenad Zimonjić remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Michael Kohlmann et Rainer Schüttler. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2003
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2003
Tennis en octobre 2003